Stednavnet Alling kan vise til flere forskellige steder:

 Alling (Alling Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Alling Sogn, Skanderborg Kommune
 Alling Bakker eller Alling Vest, et fredet naturområde vest for Alling

 Tre steder med navnet: Alling Å (flertydig)

 Alling Kloster i Svostrup Sogn, hvor ligeledes hovedgårdene Allinggård og Alling Skovgård ligger.

 Vester Alling Sogn i Norddjurs Kommune
 Øster Alling Sogn i Norddjurs Kommune

 Alling (Landkreis Fürstenfeldbruck) er en kommune i Landkreis Fürstenfeldbruck i Oberbayern i den tyske delstat Bayern.

Se også 
 Allinge